Saint-Constant – gmina we Francji, w regionie Owernia
 Saint-Constant – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec